, est le pseudonyme de l'écrivain allemand Johann Wilhelm Kinau.

 Gorch Fock I était un voilier allemand construit en 1933, qui est devenu le Tovarishch russe.
 Gorch Fock II est un voilier, navire-école de la Marine allemande, construit en 1958.